Франц Бергер (, 24 января 1940 — 8 января 2012) — австрийский борец, призёр чемпионата Европы.

Биография 
Родился в 1940 году в Вальсе. В 1960 году принял участие в Олимпийских играх в Риме, где занял 12-е место в греко-римской борьбе, и 19-е - в вольной. В 1964 году принял участие в Олимпийских играх в Токио, но наград не завоевал. В 1966 году занял 5-е место на чемпионате мира по вольной борьбе. В 1967 году занял 4-е место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. В 1968 году принял участие в Олимпийских играх в Мехико, но наград не завоевал. В 1970 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе. В 1972 году принял участие в Олимпийских играх в Мюнхене, но наград не завоевал.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Борцы Австрии